Desetina je pojem, který v desítkové soustavě představuje číslo 10−1 (0,1). V soustavě SI se desetina vyjadřuje předponou deci (z latinského decimus), kterou nalézáme v jednotkách decimetr, decimetr čtverečný, decimetr krychlový, decilitr, decibel apod.

Reference

Související články 
 Desátek

Externí odkazy 
 
 

Racionální čísla